La Perla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Perla, La Perla, ort, 
 La Perla (kommun), Veracruz, 
 La Perla, Playa Vicente, 
 La Perla, Chiapas, Tapachula, 
 La Perla, Ixhuacán de los Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar